Richard E. Abrahamson
 Richard Abrahamson